Odprto prvenstvo ZDA (U.S. Open) je prvenstvo ZDA, na katerem lahko tekmujejo tudi tekmovalci drugih držav.

Odprto prvenstvo ZDA se lahko nanaša na naslednje športe:
Odprto prvenstvo ZDA (tenis)
Odprto prvenstvo ZDA (golf)
Odprto prvenstvo ZDA (badminton)
Odprto prvenstvo ZDA (bovling)
Odprto prvenstvo ZDA (križanke)
Odprto prvenstvo ZDA (kolesarstvo)
Odprto prvenstvo ZDA (go)
Odprto prvenstvo ZDA (biljard)
Odprto prvenstvo ZDA (teakwondo)